Светско првенство у хокеју на леду 1981. је било 47. светско хокејашко првенство које се одржало од 12. до 26. априла 1981. у Шведској - Група А,  Италији – Група Б и Кини - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 58. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по седамнаести пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по двадесети пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А 
Осам најбољих репрезентација, које су се бориле од првог до осмог места, у првом кругу биле су подељене у две групе. Првопласиране и другопласиране екипе из обе групе наставиле су такмичење у финалној групи за пласман од 1-4 места. Трећепласиране и четвртопласиране екипе наставиле су такмичење у утешној групи од 5-8 места.

Први круг

Група 1 – Стокхолм, Шведска

Група 2 – Гетеборг, Шведска

Завршни круг – Гетеборг, Шведска

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Светско првенство Група Б – Вал Гардена, Италија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Две последњепласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Пекинг, Кина
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Complete results

To hear the Fanfare of the Championships 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Шведској
Хокеј на леду у Италији
Хокеј на леду у 1981.
Спорт у Стокхолму
Спорт у Пекингу